Локомотив (футбольный клуб, Харьков) - исторический.
 Локомотив (мини-футбольный клуб, Харьков) - действующий.
 Локомотив (волейбольный клуб, Харьков) - действующий.
 Локомотив (хоккейный клуб, Харьков) - исторический.
 Локомотив (хоккей с мячом, Харьков) - исторический.
 Локомотив (ватерпольный клуб, Харьков)

 Локомотив (старый дворец спорта, Харьков)
 Локомотив (новый дворец спорта, Харьков) имени Г. Кирпы
 Локомотив (бассейн, Харьков)